Velika nagrada San Marina 1984 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 6. maja 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 60
| 1:36:53,679
| 2
| 9
|-
! 2
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 60
| + 13,416 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 59
| Brez goriva
| 11
| 4
|-
! 4
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 59
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 59
| +1 krog
| 20
| 2
|-
! 6
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 58
| Brez goriva
| 12
| 1
|-
! 7
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 58
| Brez goriva
| 8
|  
|-
! 8
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 58
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 9
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 57
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 59
| Diskvalifikacija
| 21
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 55
| Diskvalifikacija
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 53
| Turbo
| 23
|  
|-
! NC
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 52
| Odstop
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 48
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 48
| Turbo
| 9
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 46
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 40
| Turbo
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 31
| Turbo
| 7
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 23
| Izp. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 15
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 11
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 6
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 2
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 2
| El. sistem
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'33.275

Formula 1 sezona 1984
1984